Вираг Немет (; родилась 19 июня 1985 года в Залаэгерсеге, Венгрия) — венгерская теннисистка.
 Победительница 13 турниров ITF (8 — в одиночном разряде).
 Экс-8-я ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге.

Общая информация 
Вираг в теннисе с пяти лет; любимые покрытия — грунт и хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (8)

Поражения (5)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (9)

Победы (5)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1985 году
Родившиеся 19 июня
Родившиеся в Залаэгерсеге
Теннисисты Венгрии